Zara Anne Elizabeth Tindall, född Phillips den 15 maj 1981 i London, är enda dotter till Anne, prinsessa av Storbritannien och kapten Mark Phillips. Hon är systerdotter till kung Charles III. När Phillips föddes 1981 var hon nummer sex i den brittiska tronföljden. Sedan drottning Elizabeth II avled 8 september 2022 är hon nummer 21.

Familj
Zara Tindall har en äldre helbror, Peter Phillips, född 1977, och två halvsyskon, Felicity Tonkin, född 1985, och Stephanie Phillips, född 1997, på hennes fars sida.
På begäran av sin mor innehar inte Tindall någon kunglig eller adlig titel, inte heller har hon automatisk rätt till kunglig status eftersom hon är dotterdotter till monarken.

Hon gifte sig 30 juli 2011 med rugbyspelaren Mike Tindall. Hon valde dock de första åren efter giftermålet att behålla sitt efternamn. Den 17 januari 2014 fick de sitt första barn, dottern Mia Grace Tindall. Den 18 juni 2018 föddes andra dottern, Lena Elizabeth Tindall. Paret fick en son, Lucas Philip Tindall, den 21 mars 2021.

Sportkarriär

Zara Tindall blev 2006 världsmästare i fälttävlan med hästen Toytown. Hon var också uttagen att delta i OS i Peking, men Toytown skadades innan spelen. Hon var också uttagen att delta i OS i London och var en av de som bar den olympiska elden.

Anfäder

Källor 

Huset Mountbatten
Födda 1981
Brittiska ryttare
Brittiska olympiska silvermedaljörer
Olympiska silvermedaljörer 2012
Tävlande vid olympiska sommarspelen 2012 från Storbritannien
Tävlande i ridsport vid olympiska sommarspelen 2012
Kvinnor
Levande personer
Personer från London